Ogórecznikowce (Boraginales) – rząd roślin okrytonasiennych z kladu astrowych (ang. asterids) czy też szeroko ujmowanego nadrzędu astropodobnych Asteranae. Obejmuje ponad 3 tysiące gatunków grupowanych w 150 rodzajów. Tradycyjnie dzielone były one na ogół na dwie rodziny – faceliowatych Hydrophyllaceae i ogórecznikowatych Boraginaceae. Po odkryciu wzajemnego zagnieżdżenia zaliczanych do tych rodzin roślin traktowane były jako szeroko ujmowana rodzina ogórecznikowatych, której pozycja systematyczna pozostawała niejasna jeszcze w systemie APG III z 2009. Po ustaleniu jej siostrzanej pozycji w stosunku do jasnotowców Lamiales klasyfikacja roślin wewnątrz tego rzędu stała się przedmiotem sporu na etapie ustalania systemu APG IV. Część ekspertów uznaje za celowe wyróżnienie tu co najmniej 8 różnych rodzin, a część łączy je wszystkie w jedną rodzinę nadając poszczególnym grupom rangę plemion.

Morfologia 
Większość ogórecznikowców to rośliny zielne. Liście mają najczęściej skrętoległe, przynajmniej w górnej części pędu. Pędy okryte są sztywnymi, szorstkimi włoskami, u nasady często wzmocnione cystolitami. Kwiaty zebrane są w kwiatostany typu skrętek. Zalążnia powstaje na ogół tylko z dwóch owocolistków. Zalążki zwrócone są ku górze.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z rzędów z grupy astrowych roślin okrytonasiennych. Grupa siostrzana dla jasnotowców Lamiales.

 Podział według systemu APG IV z 2016

Jedna rodzina – ogórecznikowate Boraginaceae.

 Podział według APweb

W obrębie rzędu wyróżnianych jest 9 rodzin. Podział rzędu na rodziny zaproponowany został przez ekspertów zebranych w The Boraginales Working Group w 2015. Przyjęty został i opublikowany na Angiosperm Phylogeny Website, ale też przez Global Genome Initiative (GGI), w Genera of Flowering Plants (Klaus Kubitzki i in.). Odrzucony jednak został w systemie APG IV w ramach szerokich konsultacji, co spowodowało konflikt w środowisku.

+ incertae sedis: Lennoaceae

Przypisy